Перелюбка — річка в Корюківському районі, ліва притока річки Слот, Чернігівська область, Україна
 Перелюбка — присілок, Шегарський район, Томська область, Росія